Чаков може бити:

 Чаков (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Чаков (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република